Kozlovice může být název obce:
 Kozlovice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Kozlovice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek

Název Kozlovice také nesou části některých obcí:
 Kozlovice (Záluží) – část obce v okrese Litoměřice
 Kozlovice (Přerov) (Přerov IV-Kozlovice) – městská část Přerova v okrese Přerov